Издательство Айастан () — издательство в Ереване. Издаёт общественно-политическую, научную, научно-популярную, сельскохозяйственную литературу, а также справочники, календари, плакаты.

Основано в июне 1921 года (до 1964 года называлось «Государственное издательство Армении», сокращённо «Айпетграт», арм. «Հայպետհրատ»). На базе отдельных отделов «Айпетграт» был создан ряд издательств: «Кусграт», «Кахграт», «Хоррдайин грох» (1947—1948), «Айпетгиттехграт» (1959—1960), «Айпетусманграт» (с 1955, издательство «Луйс» с 1964 года).

Источники 
 Статья «Հայաստան» в Краткой армянской энциклопедии (КАЭ). НКО «Армянское энциклопедическое издательство», которому принадлежат права на энциклопедию, разрешает её свободное распространение под лицензией «Creative Commons BY-SA 3.0».
 «АЙАСТАН» Издательство на сайте Spyur.am «Жёлтые страницы Армении»
 Издательство Айастан на сайте Лаборатория Фантастики